Il doppio del WTA Austrian Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Sandra Cecchini e Patricia Tarabini erano le detentrici del titolo, ma solo la Cecchini ha partecipato in coppia con Laura Garrone.

La Cecchini e la Garrone hanno perso nei quarti di finale contro Virág Csurgó e Flora Perfetti.

Silvia Farina e Andrea Temesvári hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Alexandra Fusai e Wiltrud Probst.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Wiltrud Probst (finale)
 Silvia Farina /  Andrea Temesvári (campionesse)
 Petra Schwarz /  Katarína Studeníková (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1995